Søllested Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Søllested Sogn (Assens Kommune)
 Søllested Sogn (Lolland Kommune)